Schwefe steht für:

 Schwefe, Ortsteil der Gemeinde Welver, Kreis Soest, (Nordrhein-Westfalen)

Schwefe ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Müller-Schwefe, deutscher Anglist
 Hans-Rudolf Müller-Schwefe (1910–1986), deutscher evangelischer Theologe